Marne est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner

Nom commun 
 Marne (géologie), roche sédimentaire contenant du calcaire CaCO et de l'argile, en quantités à peu près équivalentes (35 % à 65 %).

Toponyme

Marne (Holstein), commune allemande du Land de Schleswig-Holstein ;
 Marne (bras de mer), bras de mer historique de la .

Marne (Australie-Méridionale), rivière d'Australie-Méridionale.

Marne, une ville du comté de Carroll, en Iowa.

EpaMarne-EpaFrance, établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée ;
Marne, rivière française ;
 Marne, département français ;
 Haute-Marne, département français ;
 Seine-et-Marne, département français ;
 Val-de-Marne, département français ;
Marne-la-Vallée, ville nouvelle dans l'est francilien ;
 La Marne, commune française du département de Loire-Atlantique ;
 La Marne, ancienne commune française du Doubs, aujourd'hui intégrée à Montferrand-le-Château.

Marne, hameau de Filago, Lombardie, province de Bergame.

De Marne, commune néerlandaise de la province de Groningue.

Odonymes

Histoire 
 Première bataille de la Marne, bataille de la Première Guerre mondiale (6-) ;
 Taxis de la Marne, utilisés pendant cette bataille.
 Seconde bataille de la Marne, bataille de la Première Guerre mondiale (-).
 Le Mémorial des batailles de la Marne à Dormans ;
 Monument national de la Victoire de la Marne à Mondement.

Titre 
 La Marne (journal), journal français.

Autres 
 Escadron de bombardement 2/94 Marne de l'Armée de l'air.
 Marne (pétrolier), pétrolier ravitailleur de la Marine nationale française.
 HMS Marne (G35), un destroyer de la Royal Navy

Voir aussi 
 Patois marnais
 
 Haute-Marne
 Marnes
 Marnes-la-Coquette
 Saint-Jouin-de-Marnes
 Grand Prix automobile de la Marne

Homonymie de titre